Carly Usdin, réalisatrice, productrice et monteuse américaine.
 Elene Usdin (née en 1971), photographe et illustratrice française.